La Coppa UEFA 1985-1986 è stata la 15ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal  nella doppia finale contro il .

Formula 
Sulla base del ranking UEFA 1984, l’Italia e il Portogallo guadagnarono un 3º posto, come accadde anche all’Unione Sovietica e ai Paesi Bassi per la spartizione dei posti revocati agli inglesi, mentre la Grecia guadagnò un 2º posto a discapito della Danimarca. Torna a gareggiare l'Albania.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1985-1986
 Coppa delle Coppe 1985-1986

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
Edizioni della Coppa UEFA